Олейруш (порт. Oleiros) — топоним.

 Олейруш — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Каштелу-Бранку. 
 Олейруш (Вила-Верде) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага; является составной частью муниципалитета Вила-Верде.
 Олейруш (Гимарайнш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага; является составной частью муниципалитета Гимарайнш. 
 Олейруш (Понте-да-Барка) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу; является составной частью муниципалитета Понте-да-Барка. 
 Олейруш (район) — район в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку; является составной частью одноимённого муниципалитета.